Simpson megye (Kentucky)
Simpson megye (Mississippi)